Дмитро «Метро» Пристай (, 7 ноября 1927, Йорктон, Саскачеван — 8 октября 2013, Уиньярд, Саскачеван) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Чикаго Блэк Хокс» и «Детройт Ред Уингз».

Игровая карьера 
Канадский игрок украинского происхождения Дмитро Пристай родился в Йорктоне (Саскачеван). Его родители были родом из украинского города Тернополь. В 1943 году Пристай дебютирует в юниорской хоккейной лиге в команде «Мус-Джо Кэнакс», в которой отыграет 4 сезона.

Свою карьеру в НХЛ Пристай начал с подписания в 1947 году контракта с клубом «Чикаго Блэк Хокс». В «Чикаго» он провёл свой лучший, с точки зрения результативности, сезон в НХЛ, набрав 51 очко в сезоне 1949/50. После столь удачного сезона Пристай переходит в «Детройт Ред Уингз», с которым трижды выигрывает Кубок Стэнли. По окончании сезона 1958/59 Дмитро Пристай решает завершить свою игровую карьеру.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (3): 1952, 1954, 1955
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1950, 1953, 1954

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Метро Пристая на The Internet Hockey Database
 Биография Метро Пристая на Legends of Hockey
 Профиль Метро Пристая на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Эдмонтон Флайерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ